28-й чемпионат мира и одновременно 39-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Швейцарии (Группа В), с 2 марта по 12 марта 1961 года.

Квалификационные матчи за право играть в группе В 

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Самые результативные игроки

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1